Life After Jive: 2000 to 2005 — четверта збірка найкращих пісень американського репера Spice 1, видана лейблом Real Talk Entertainment 4 квітня 2006 р. Виконавчий продюсер: Дерррік «Sac» Джонсон.

«Murder Man Dance», «You Got Me Fucked Up», «Ride or Die», «Chocolate Philly» й «Playa Pieces» також увійшли до компіляції Hits 3 (2002).

Список пісень 
 «Spiceberg Slim» — 3:36 (зі Spiceberg Slim)
 «Murder Man Dance» (з участю UGK) — 4:31 (з The Last Dance)
 «Niggaz Like Us» — 4:33 (з участю Bun B та Celly Cel) (з Criminal Activity)
 «Touch Me, Feel Me, Smell Me» — 4:21 (з The Playa Rich Project)
 «No One Else» (з участю MC Eiht) — 4:14 (з Keep It Gangsta)
 «Gangbang Music» (з участю Tha Eastsidaz) — 4:07 (з The Ridah)
 «G.A.M.E.» (з участю Bad Azz та Da Game Bangers) — 3:29 (з The Last Dance)
 «You Got Me Fucked Up» — 3:15 (зі Spiceberg Slim)
 «Ride or Die» (з участю Jayo Felony, Tray Deee та Yukmouth) — 4:24 (з The Playa Rich Project)
 «Playa Pieces» — 4:35 (з The Last Dance)
 «That's the Way Life Goes» (з участю MC Eiht) — 4:34 (з The Pioneers)
 «My Life» (з участю Jayo Felony та Celly Cel) — 4:23 (з Criminal Activity)
 «Ride 4 Me» (з участю C-Bo та Rod-Dee) — 4:28 (з The Playa Rich Project)
 «They Just Don't Know» (з участю MC Eiht) — 3:41 (з Keep It Gangsta)
 «Can't Stop Us» (з участю MC Eiht) — 3:44 (з The Pioneers)
 «Chocolate Philly» (з участю MJG) — 4:20 (з The Last Dance)
 «Turn da Heat Down» (з участю Outlawz)</small> — 5:12 (зі Spiceberg Slim)
 «I Ain't Scared» (з участю MC Eiht) — 2:52 (з The Pioneers)
 «Thug World» (з участю Kurupt) — 3:25 (з The Ridah)

Посилання 

Альбоми Spice 1
Англомовні музичні альбоми